Andrés Bello (Miranda)
Andrés Bello (Mérida)
Andrés Bello (Trujillo)
Andrés Bello (Táchira)
De revolutionair Andrés Bello (persoon)